

Nom de famille 

 Anik de Ribaupierre (1946-), psychologue suisse
 Émile de Ribaupierre (1887-1973), musicien suisse
 François de Ribaupierre (1886-1981), peintre suisse
 Mathilde de Ribaupierre (1885-1950), pianiste suisse

Patronyme suisse
Homonymie